Gordon steht für:

 Gordon (Name), (Gordón), Familienname sowie männlicher Vorname
 Gordon-Lennox, Familienname
Geografisches:
 Gordon-Gletscher, Gletscher im Coatsland, Antarktika
 Gordon River, Name mehrerer Flüsse
 Gordon-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika
 Gordon Peak, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Gordon Spur, Gebirge in Antarktika
 Gordon Valley, Tal in der Ross Dependency, Antarktika
 Kap Gordon, Kap der Vega-Insel, Antarktis
 Lake Gordon, Name mehrerer Seen
 Mount Gordon, Name mehrerer Berge und Orte

Orte in:

Australien:
 Gordon (Australian Capital Territory)
 Gordon (New South Wales)
 Gordon (Victoria)

Frankreich:
 Gordon (Gascogne)

Vereinigtes Königreich:
 Gordon (Scottish Borders)

Vereinigte Staaten:
 Gordon (Alabama)
 Gordon (Florida)
 Gordon (Georgia)
 Gordon (Illinois)
 Gordon (Kalifornien)
 Gordon (Kansas)
 Gordon (Kentucky)
 Gordon (Louisiana)
 Gordon (Michigan)
 Gordon (Mississippi)
 Gordon (Montana)
 Gordon (Nebraska)
 Gordon (Ohio)
 Gordon (Pennsylvania)
 Gordon (Tennessee)
 Gordon (Texas)
 Gordon (Washington)
 Gordon (West Virginia)
 Gordon (Wisconsin), im Douglas County
 Gordon (Town, Ashland County), Town(ship) in Wisconsin
 Gordon (Town, Douglas County), Town(ship) in Wisconsin
 Gordon Beach (Michigan)
 Gordon Ford (Kentucky)
 Gordon Landing (Vermont)
 Gordon Township (Minnesota)
 Gordon Township (North Dakota)

Wahlkreise:
 Gordon (Wahlkreis, Schottland), ehemaliger Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Gordon (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), Wahlkreis für das britische Unterhaus

Weiteres:
 Gordon Cycle & Motor Co. Ltd., britischer Hersteller von Fahrrädern und Automobilen
 Gordon-Reflex, eines der sogenannten Pyramidenbahnzeichen
 Gordon Setter, Hunderasse
 Gordon, Markenname eines ehemaligen britischen Automobilherstellers, siehe Vernon Industries
 Gordon Cars a.s., tschechischer Hersteller von Sportwagen, siehe Auto Projekt Centrum
 Gordon’s Gin, bekannte Marke für Gin
 Clan Gordon, schottisches Adelsgeschlecht
 Duke of Gordon, britischer Adelstitel
 Tropischer Wirbelsturm Gordon, mehrere Stürme

Siehe auch:
 Cordon
 Gordan
 Kordon